Pading ist der Name folgender Orte:

 Pading (Gangkofen), Ortsteil von Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Pading (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich